

Astronomia 
 Urk  – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 urk – codice ISO 639-3 della lingua urak lawoi'

Fumetti 
 Urk  – personaggio di PK - Paperinik New Adventures
 Urk  – albo n°11 di PKNA

Geografia 
 Urk  – comune del Flevoland (Paesi Bassi)

Musica 
 Urk  – album dei Nits del 1989